Plaats in Indonesië
 Kedung Rejo (Megaluh), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java
 Kedung Rejo (Winongan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Kedung Rejo (Buay Madang Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra

Zie ook 
 Kedungrejo (doorverwijspagina)